Silvanés (en francès Sylvanès) és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània. Al seu terme es troba l'abadia de Silvanés.

Demografia

Administració

Patrimoni cultural 
 Abadia de Silvanés

Referències 

Municipis de l'Avairon